De Russische voetbalbeker 2008/09 (Russisch: Кубок России по футболу 2008/09) was de 17de editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De finale werd gespeeld op 31 mei 2009 in de Arena Chimki. Onder leiding van trainer-coach Valeri Gazzajev won CSKA Moskou de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis. Het enige doelpunt in de finale kwam in de blessuretijd op naam van Jevgeni Aldonin.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2008
Premjer-Liga 2009
Russisch voetbalelftal in 2008
Russisch voetbalelftal in 2009

2009
Russische